Domka ist die slawische Kurzform von Dominik.

Domka ist der Familienname von:
 Maciej Domka, polnischer Tennisspieler und -trainer
 Margaret Domka (* 1979), US-amerikanische Fußballschiedsrichterin